Prima battaglia dell'Atlantico (1914-1918) – prima guerra mondiale
 Seconda battaglia dell'Atlantico (1939-1945) – seconda guerra mondiale